Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1974 kam es in der Skispringen der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

Normalschanze K70 

Weltmeister 1970:  / Olympiasieger 1972: 

Datum: 16. Februar 1974

Teilnehmer: 64 genannt; 64 gestartet; 64 gewertet;

Zeichenerklärung 
 * = Sprung als gestürzt gewertet

Quellen 
 World Ski Championships 1974.02.16 - Officiella resultat, Backhoppning 70 M, FIS
 Men Ski Jumping 70m Nordic Skiing XXX (sic!) World Championship 1974 Falun (SWE) - Saturday 16.02 auf todor66.com, abgerufen am 5. Mai 2020
 Weltmeisterschaften: 16. Februar 1974 – Falun (SWE), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 166. ISBN 3-89784-099-5

Großschanze K90 

Weltmeister 1970:  / Olympiasieger 1972: 

Datum: 23. Februar 1974

Teilnehmer: 62 genannt; 60 gestartet; 60 gewertet;

Zeichenerklärung 
 DNS = Did not start (nicht gestartet)
 * = Sprung als gestürzt gewertet

Quellen 
 World Ski Championships 1974.02.23 - Officiella resultat, Backhoppning 90 M, FIS
 Men Ski Jumping 90m Nordic Skiing XXX (sic!) World Championship 1974 Falun (SWE) - Saturday 23.02 auf todor66.com, abgerufen am 5. Mai 2020
 Weltmeisterschaften: 23. Februar 1974 – Falun (SWE), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, s. 165. ISBN 3-89784-099-5

Skispringen Manner
Manner 1974
Skispringen (Schweden)